Pleurophoma är ett släkte av svampar. Pleurophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurophoma